Webster kan syfta på:

 Webster (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Webster's Dictionary – ett lexikon

Geografi

Antarktis 

 Mount Webster,

USA 

 Webster, Florida, ort, Sumter County, 
 Webster, North Carolina, ort, Jackson County, 
 Webster, Texas, ort, Harris County, 
 Webster, Massachusetts, ort, Worcester County, 
 Webster, New Hampshire, ort, Merrimack County, 
 Webster, New York, ort, Monroe County, 
 Webster, Pennsylvania, ort, Westmoreland County, 
 Webster, South Dakota, countyhuvudort, Day County, 
 Webster, Wisconsin, ort, Burnett County,

Se även
Webster County –flera countyn i USA

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar